Бранденбург може да се отнася за:
 Бранденбург, провинция в съвременна Германия
 Бранденбург, маркграфство (1157 – 1618), влято в княжество Бранденбург-Прусия
 Бранденбург-Прусия, княжество (1618 – 1701), прогласено за кралство Прусия
 Бранденбург, провинция в Прусия (1815 – 1946)
 Бранденбург, кратко име на гр. Бранденбург на Хафел (Brandenburg an der Havel) в провинция Бранденбург, Германия